Napierała — polskie nazwisko pochodzące od czasownika napierać.

Niektóre osoby noszące nazwisko Napierała 
 Adrian Napierała — polski piłkarz
 Anita Napierała — polska historyk
 Barbara Harwas-Napierała — polski psycholog
 Bolesław Napierała — polski kolarz szosowy, torowy oraz przełajowy
 Grzegorz Napierała — polski artysta-malarz
 Jacek Napierała — polski prawnik
 Konrad Napierała — polski polityk, dziennikarz, poseł na Sejm II kadencji.
 Marek Napierała - polski specjalista w zakresie nauk o kulturze fizycznej.
 Mieczysław Napierała — polski ekonomista
 Piotr Napierała — polski historyk
 Roman Napierała — polski polityk, rolnik
 Stanisław Napierała — rzymskokatolicki duchowny
 Teodor Napierała — polski trener piłkarski
 Zbigniew Napierała — polski animator kultury, producent, menedżer, dziennikarz telewizyjny i radiowy

Zobacz też 
 Napieralski
 Napierski

Przypisy